Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte in finale da Samantha Stosur e Zhang Shuai con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (terzo turno)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
  Lucie Hradecká /  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Abigail Spears (secondo turno)

  Raquel Kops-Jones /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Irina-Camelia Begu /  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Eri Hozumi /  Alicja Rosolska (secondo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (primo turno)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (terzo turno)
  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands /  Demi Schuurs (primo turno)
  Peng Shuai /  Yang Zhaoxuan (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Naiktha Bains (primo turno)
  Alison Bai /  Zoe Hives (secondo turno)
  Kimberly Birrell /  Priscilla Hon (primo turno)
  Lizette Cabrera /  Jaimee Fourlis (primo turno)

  Chang Kai-chen /  Hsu Ching-wen (primo turno)
  Ellen Perez /  Arina Rodionova (primo turno)
  Astra Sharma /  Isabelle Wallace (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2019